Poutrincourt peut être :

Personne
 Jean de Poutrincourt (1557-1615) 

Endroit
 Lac Poutrincourt, Québec, Canada
 Marais de Poutrincourt et de l’Alleu, France